Beaudouin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Beaudouin (1898–1983), französischer Architekt und Stadtplaner
 Pierre-Marie-Mondry Beaudouin (1852–1928), französischer Gräzist

Beaudouin steht außerdem für:

 Bourg-Beaudouin, französische Gemeinde im Département Eure